Nordijska kombinacija na Zimskih olimpijskih igrah 1948.

Rezultati

Smučarski tek 
Za nordijsko kombinacijo je štela specialna tekma v smučarskem teku.

Smučarski skoki 
Za nordijsko kombinacijo je štela specialna tekma v smučarskih skokih.

Skupaj 

1948
Športi Zimskih olimpijskih iger 1948